Ohoven ist der Familienname folgender Personen
 Chiara Ohoven (* 1985), deutsche Society-Tochter
 Mario Ohoven (1946–2020), deutscher Unternehmer
 Michael Ohoven (* 1974), deutscher Filmproduzent
 Ute-Henriette Ohoven (* 1946), deutsche UNESCO-Sonderbotschafterin